Макак или макака — особь рода Макаки () из семейства мартышковых.
 Макак (коммуна) () — коммуна в Центральном регионе Камеруна, входит в состав департамента Ньонг и Келле.